Dinamo Minsk kan avse:

 FK Dinamo Minsk – en fotbollsklubb i Minsk
 HK Dinamo Minsk – en ishockeyklubb i Minsk
 HC Dinamo Minsk – en handbollsklubb i Minsk